Sharon Fichman e Marie-Ève Pelletier erano le detentrici del titolo, ma Pelletier quest'anno non ha partecipato. Fichman ha fatto coppic con Valerija Solov'ëva, ma ha perso in semifinale contro Elena Bovina e Julia Glushko.

Il doppio del torneo di tennis Boyd Tinsley Women's Clay Court Classic 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Maria Sanchez e Yasmin Schnack che hanno battuto in finale Elena Bovina e Julia Glushko 6–2, 6–2.

Teste di serie

 Alexa Glatch /  Melanie Oudin (quarti di finale)
 Jill Craybas /  Alison Riske (primo turno)

 Sharon Fichman /  Valerija Solov'ëva (semifinali) 
 Maria Sanchez /  Yasmin Schnack (campionesse)

Tabellone

Note 
 

Boyd Tinsley Women's Clay Court Classic 2012